Завражнов — русская фамилия. Известные носители:

 Завражнов, Анатолий Иванович (род. 1939) — учёный в области механизации производственных процессов в АПК, академик РАСХН (2007). 
 Завражнов, Иван Дмитриевич (1906—1943) — советский военный летчик, участник Советско-финской войны 1939-1940 годов и Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1943, посмертно).
 Завражнов, Николай Николаевич (1923—1980) — Герой Советского Союза.
 Завражнов, Юрий Васильевич (1928—1987) — бригадир забойщиков шахты «Киселёвская», Герой Социалистического Труда.